La canción patriótica (en ruso: Патриотическая Песня, Romanización: Patriotícheskaya Pesnya) es una pieza musical para piano compuesta por Mijaíl Glinka. Funcionó como himno nacional de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y de Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, desde 1991 y hasta el año 2000, cuando fue reemplazado por el himno actual. Nunca tuvo una letra oficial.

Letra 
Esta pieza no tiene una letra oficial, sin embargo existen dos versiones que incluyen una letra.

Versión de 1947 
Escrito por Aleksandr Mashistov. Esta versión fue himno de facto de la RSFS de Rusia hasta 1990 cuando fue hecho oficial.

Versión de 1999 
Escrito por Víktor Ráduguin. Esta versión es la más interpretada en la actualidad.

Enlaces externos 
 Partitura
 Información sobre La canción patriótica

Rusia
Federación Rusa
Rusia
Canciones de Rusia
Composiciones en la bemol mayor